Die K4 League 2021 war die zweite Spielzeit der vierthöchsten südkoreanischen Fußballliga seit der Einführung im Jahr 2020. Insgesamt nahmen an dieser Spielzeit 16 Vereine teil.

Veränderung zur Vorsaison 
 Yeoju Citizen FC benannte sich in Yeoju FC um.
 Icheon Citizen FC löste sich aufgrund finanzieller Probleme nach Saisonende auf.
 Pyeongchang FC tritt der K4 League unter den Namen Pyeongchang United FC bei.
 Geoje Citizen FC tritt als neugegründetes Franchise der K4 League bei
 Dangjin Citizen FC tritt ebenfalls als neugegründetes Franchise der K4 League bei.
 Gangwon FC II tritt ebenfalls als neugegründetes Franchise der K4 League bei.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Reguläre Saison

Abschlusstabelle

Play-Off-Spiel

Tabellenverlauf

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl von Vorlagen sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Wie auch in der vorherigen Saison hatte die COVID-19-Pandemie in Südkorea Auswirkungen auf den Ligabetrieb. So durften Vereine maximal 10 % ihrer Stadionkapazität mit Tickets für die Heimspiele verkaufen. Da ab Juli die Infektionszahlen wieder stark stiegen, spielen die Vereine seitdem ausschließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit ihre Heimspiele aus. Zudem galten weitere Zuschauer-Einschränkungen für Vereine, je nach Provinz-Gebiet.

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Spielberichte auf kfa.kr (koreanisch)
 K4 League 2020 auf Namu.wiki (kor)

2021
Fußballsaison 2021